Ро́манг () — немецкоязычная фамилия.

Известные носители:
 Романг, Мартин (род. 1977) — швейцарский кёрлингист.
 Романг, Пилар (род. 1992) — аргентинская хоккеистка на траве, участница летних Олимпийских игр 2016.

Также:
  — город, расположенный в центре аргентинской провинции Санта-Фе.
 Романг — остров в архипелага Барат-Дая, Индонезия.